Нуруди́нов — фамилия. Известные носители:

 Нурудинов, Магомед Шамильевич (род. 1981) — российский и белорусский боксёр.
 Нурудинов, Махач Шамильевич (род. 1977) — российский и азербайджанский боксёр.
 Нурудинов, Омар Омарович (род. 1983) — российский армрестлер
 Нурудинов, Руслан Шамильевич (род. 1991) — узбекский тяжелоатлет.